Jacques Vernier ist der Name von

* Jacques Vernier (Leichtathlet) (1923–2015), französischer Langstreckenläufer
 Jacques Vernier (Politiker) (* 1944), französischer Politiker